Briceno ou Briceño peut désigner :

Patronymes 
 Antonio Nicolás Briceño (1782-1813), avocat et militaire vénézuélien ;
 Diego de Peñalosa Briceño (1624-1689), administrateur colonial espagnol ;
 Fernando Briceño (1990-), coureur cycliste vénézuélien ;
 Jimmy Briceño (1986-), coureur cycliste vénézuélien ;
 Johnny Briceño (1960-), homme politique bélizien ;
 Jorge Briceño Suárez (1953-2010) : guérillero colombien ;
  (1792-1868) : militaire vénézuélien ;
 Juvenal Briceño (1965-) : joueur puis entraîneur péruvien de football ;
 Luis Briceño (1971-) : réalisateur franco-chilien ;
 Luis de Briceño : compositeur espagnol de la période baroque, publié à Paris ;
 Manuel Briceño (1988-), coureur cycliste vénézuélien.
  (1897-1955)

Toponymes

Briceño : municipalité du département d'Antioquia ;
 Briceño : municipalité du département de Boyacá.

Capitale Justo Briceño : l'une des deux divisions territoriales de la municipalité de Justo Briceño dans l'État de Mérida ;
 Justo Briceño : l'une des 23 municipalités de l'État de Mérida ;
 Mario Briceño Iragorry : l'une des 18 municipalités de l'État d'Aragua.
 Mario Briceño Iragorry : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Mario Briceño Iragorry dans l'État d'Aragua.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme